Akseki (district), een district van de Turkse provincie Antalya
Akseki (stad), de hoofdplaats van het district
Akseki (Bayramören), een dorp in het district Bayramören, Turkije